Tiefenthal kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Tiefenthal, Bad Kreuznach – kommun i Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Tiefenthal, Bad Dürkheim – kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz,